Резолюция Совета Безопасности ООН 143 — резолюция, принятая 14 июля 1960 г, после доклада Генерального секретаря, действующего в соответствии со статьей 99 Устава ООН, и просьбы президента и премьер-министра Республики Конго об оказании военной помощи для защиты своей территории.  Резолюция была принята восемью голосами при трех воздержавшихся (Китай, Франция и Великобритания).

Предыстория 

Конго-Леопольдвиль стала независимой от Бельгии 30 июня 1960 года. После этого конголезская армия все еще возглавлялась бельгийскими офицерами, что привело к мятежу. Армия вышла из-под контроля и начала терроризировать белое население Конго, которое массово бежало из страны. Бельгийская армия вмешалась, для их защиты.

Содержание 
Совет Безопасности рассмотрел доклад Генерального секретаря о просьбе Организации Объединенных Наций о помощи в связи с ситуацией в  Конго. Просьба о военной поддержке со стороны президента и премьер-министра Конго, также была рассмотрена.

Бельгию призвали вывести свои войска из Конго. Генеральному секретарю было разрешено оказывать военную поддержку до тех пор, пока Национальные силы безопасности Конго не смогут полностью приступить к выполнению своих обязанностей. Генерального секретаря попросили при необходимости отчитаться перед Советом Безопасности.

Голосование 
 * жирным выделены постоянные члены Совета Безопасности ООН

Примечания 

Конголезский кризис
Резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с Демократической Республикой Конго
Июль 1960 года
1960-е годы в Демократической Республике Конго
События 14 июля